Kamence je ime več naselij v Sloveniji:

 Kamence, Brežice, občina Brežice
 Kamence, Rogaška Slatina, občina Rogaška Slatina
 Gorenje Kamence, občina Novo mesto

naselja v Sloveniji